Eliano Reijnders – calciatore olandese
 Izaak Reijnders – militare olandese
 Johannes Marías Reijnders Zwan, noto come SoulJa – rapper giapponese
 Tijjani Reijnders – calciatore olandese